Калинина, Ольга:
 Калинина, Ольга Игоревна (род. 1988) — казахстанская спортсменка (пляжная борьба).
 Бабий (Калинина), Ольга Олеговна (род. 1989) — украинская шахматистка.
 Калинина, Ольга Павловна (1907—1959) — советская оперная певица.